Baudenkmäler sind . Die Denkmalliste der Stadt Olpe umfasst 74 Baudenkmäler, darunter 33 Wohnhäuser, zwölf Kapellen, Kirchen oder Klöster, neun Kleindenkmäler, sieben öffentliche Gebäude, fünf Gasthäuser oder Hotels, je zwei Friedhöfe, landwirtschaftliche Gebäude und Wohn- und Geschäftshäuser sowie je ein Infrastrukturbauwerk und eine Wehranlage. Von den insgesamt 74 Baudenkmälern befinden sich 46 in der Kernstadt Olpe, je vier in Neuenkleusheim und Rhonard, drei in Rhode, zwei in Eichhagen sowie je eins in Altenkleusheim, Hanemicke, Rüblinghausen, Saßmicke, Unterneger und Waukemicke.

Liste der Baudenkmäler 
Die Liste umfasst falls vorhanden eine Fotografie des Denkmals, als Bezeichnung falls vorhanden den Namen, sonst kursiv den Gebäudetyp, in einigen Fällen den Ortsteil, die Adresse sowie die Eintragungsnummer der unteren Denkmalbehörde der Stadt Olpe. Der Name entspricht dabei der Bezeichnung durch die untere Denkmalbehörde der Stadt Olpe. Abkürzungen wurden zum besseren Verständnis aufgelöst, die Typografie an die in der Wikipedia übliche angepasst und Tippfehler korrigiert.

|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Olpe

Literatur 
 Provinzialverband der Provinz Westfalen (Hrsg.), Albert Ludorff (Bearb.): Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Olpe. (= Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 14.) Schöningh, Münster 1903. ()
 Claudia Euskirchen, Olaf Gisbertz, Ulrich Schäfer (Bearb.): Dehio-Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Nordrhein-Westfalen, Band 2, Westfalen. Deutscher Kunstverlag, München / Berlin 2011, ISBN 978-3-422-03114-2, S. #.

Weblinks 

 Stadt Olpe: Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelnachweise 

Olpe
!